Bokros ist der Familienname folgender Personen:
 Lajos Bokros (* 1954), ungarischer Politiker
 Zsusza Bokros-Török (* 1947), ungarische Volleyballspielerin